Beweging voor Democratische Verandering (voor 2005), een Zimbabwaanse politieke partij die opgesplitst werd in 2005
 Beweging voor Democratische Verandering – Tsvangirai, een politieke partij in Zimbabwe, en de grootste partij in het Huis van Afgevaardigden van Zimbabwe
 Beweging voor Democratische Verandering – Mutambara